Weißes Kreuz steht für:
 Weißes Kreuz, heraldische Zeichen der Helvetischen Republik, siehe Fahne und Wappen der Schweiz

Organisationen:
 Weißes Kreuz (evangelische Organisation), Organisation für Sexualethik, Pädagogik und Seelsorge
 Weißes Kreuz (Rettungsdienst), Südtiroler Rettungsdienst
 Österreichische Gesellschaft vom Weißen Kreuze, Vereinigung zur Betreuung von Kriegsversehrten Österreich-Ungarns

Orte:
 Weißes Kreuz (Gemeinde Krumbach), Ortsteil der Marktgemeinde Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Baulichkeiten:
 Weißes Kreuz (Deidesheim), Flurkreuz in Rheinland-Pfalz
 Weißes Kreuz (Forst Tennenlohe), Wegkreuz in Bayern
 Weißes Kreuz (Mogersdorf), Denkmal für gefallene türkische Soldaten im Burgenland
 Weißes Kreuz in Oberlaa, Statue in Wien
 Weißes Kreuz bei Greiz, siehe Sophienkreuz

Siehe auch:
 Weiße Kreuze, Gedenkort in Berlin
 Weiß Kreuz, Medienprojekt von Takehito Koyasu